Fanfan peut désigner :
 Fanfan, le nom de scène de François Guillemot, chanteur du groupe Bérurier Noir ;
 Fanfan, roman d'Alexandre Jardin paru en 1990 ;
 Fanfan, film d'Alexandre Jardin de 1993, adaptation du roman du même auteur ;
 Fanfan, ancienne coco-girl de Cocoricocoboy puis une animatrice de télévision et l'ex-épouse de Patrick Sébastien ;
 Fanfan, le nom français du personnage de la petite fille de la série télévisée américaine Cher oncle Bill.

Voir aussi 
 Fanfan la Tulipe, un personnage de cinéma
Homonymie de titre
Homonymie de pseudonyme